Свеженцев:
 Свеженцев, Илья Фёдорович (1910—1985) — гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
 Свеженцев, Николай Николаевич (род. 1983) — российский футболист.